Evònim (Euonymus) és un gènere de plantes amb flor de la família de les ròsides. És un gènere originari d'una gran àrea mundial que abasta Euràsia, Australasia, Amèrica del Nord i Madagascar. Són arbres menuts o arbusts caducifolis. Les fulles tenen disposició normalment oposada i rarament alternada, són simples i ovoides i amb el marge serrat. Les flors són poc vistoses. El fruit és una baia en forma de llegum que conté diverses llavors que són dispersades per ocells. Tota la planta és verinosa pels humans si s'ingereix. Són plantes molt utilitzades en jardineria. Als Països Catalans els fruits es coneixen amb el nom popular de "bonets", car tenen la forma d'un bonet, casquet usat antigament pels eclesiàstics i els estudiants. Així els arbres es coneixen amb el nom de "boneters".

Taxonomia 

Hi ha unes 180 espècies; entre elles:

 Euonymus alatus - 
 Euonymus americanus - boneter americà
 Euonymus aquifolium
 Euonymus atropurpureus - 
 Euonymus bungeanus
 Euonymus chinensis
 Euonymus cornutus
 Euonymus echinatus
 Euonymus europaeus - boneter europeu
 Euonymus fimbriatus
 Euonymus fortunei - boneter enfiladís
 Euonymus frigidus
 Euonymus glaber
 Euonymus grandiflorus - boneter de flor gran
 Euonymus hamiltonianus
 Euonymus ilicifolius
 Euonymus japonicus - Evònim del Japó
 Euonymus kiautschovicus
 Euonymus lanceolatus
 Euonymus latifolius
 Euonymus lucidus
 Euonymus macropterus
 Euonymus melananthus
 Euonymus monbeigii
 Euonymus myrianthus
 Euonymus nanoides
 Euonymus nanus
 Euonymus obovatus - 
 Euonymus occidentalis - 
 Euonymus oresbius
 Euonymus oxyphyllus
 Euonymus pauciflorus
 Euonymus phellomanus
 Euonymus planipes
 Euonymus sachalinensis
 Euonymus sanguineus
 Euonymus semenovii
 Euonymus tingens
 Euonymus velutinus
 Euonymus verrucosoides
 Euonymus verrucosus - boneter verrugòs
 Euonymus wilsonii

Enllaços externs 

 Flora d'Àustria
 Termcat - Noms de plantes 

Celastràcies